Lástima puede referirse a:
Compasión inducida por los males de alguien.
Lamento o expresión lastimera.
Disgusto o contrariedad.

Notas